Nasr (divindade) — divindade no Alcorão

 Teófobo — comandante curdo a serviço do imperador bizantino Teófilo (), também chamado Nácer

 Nácer Adaulá — emir de Moçul entre 935 e 967

 Ali ibne Hamude Anácer — califa de Córdova entre 1016 e 1018

 Anácer (califa) —  califa abássida entre 1180 e 1225

 Maomé Anácer — califa almóada entre 1198 e 1213, também conhecido como Maomé Nácer

 Abu Iacube Iúçufe Anácer — sultão merínida entre 1286 e 1307

 Anácer Maomé —  sultão mameluco baarita que reinou no Egito em três ocasiões entre 1293 e 1341

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos